Сысо́ев (Сысо́ева) — русская фамилия, происходящая от русского имени Сысой, которое в свою очередь происходит от имени  — канонической церковной формы этого русского имени.

Известные носители 
 Серапион (Сысоев) (ум. 1653) — епископ РПЦ, митрополит Крутицкий (Сарский и Подонский).
 
 Сысоев, Алексей Григорьевич (род. 1985) — российский легкоатлет (десятиборье).
 
 Сысоев, Андрей Иванович (род. 1958) — первый сити-менеджер Мурманска.
 Сысоев, Борис — советский боксёр, двукратный чемпион СССР.
 Сысоев, Валентин Васильевич (1887—1971) — русский футболист.
 
 
 Сысоев, Виктор Сергеевич (1915—1994) — советский адмирал, командующий Черноморским флотом ВМФ СССР.
 
 Сысоев, Всеволод Петрович (1911—2011) — советский и российский писатель, общественный деятель, охотовед.
 Сысоев, Вячеслав Вячеславович (1937—2006) — художник-карикатурист.
 Сысоев, Гелий Борисович (род. 1936) — советский и российский актёр.
 Сысоев, Георгий Васильевич (1919—2010) — белорусский архитектор.
 Сысоев, Даниил Алексеевич (1974—2009) — православный священник, миссионер.
 
 Сысоев, Иван Григорьевич (1903—1957) — советский дипломат.
 
 Сысоев, Михаил Андреевич (1922—2006) — Герой Советского Союза.
 
 Сысоев, Олег Никифорович (род. 1967) — белорусский футболист.
 
 
 Сысоев, Сергей Васильевич (1896—1932) — русский и советский футболист.
 Сысоев, Фома Филиппович (1895—1974) — советский учёный, организатор борьбы с трахомой в Удмуртии.
 Сысоев, Юрий Александрович (1927—2003) — советский адмирал, Герой Советского Союза.



Топонимы 
 Сысоев — хутор, Александрово-Гайский район, Саратовская область, Россия.
 Сысоева — деревня в Красновишерском районе Пермского края.
 Сысоева — деревня в Абатском районе Тюменской области.

См. также 
 Кардо-Сысоевы — русский дворянский род.